Ниже приведён список околоземных орбитальных станций. В настоящее время функционируют две станции (выделены зелёным), 13 сведены с орбиты.

Хронологический порядок 
[Показать/скрыть подробности]

Планируемые станции 
[Показать/скрыть подробности]
{| class="wikitable mw-datatable" style="font-size:90%; width:100%;"
|- bgcolor=lightgreen
!
! Название
! Орбита
! Модули
! Расчётныйэкипаж
! Период на орбите, UTC
! Днина орбите
! Днис экипажем
! Всегопосетителей
! Пилотируемыемиссии
! Беспилотныемиссии
! Масса, кг
! Объём, м³
| —
|colspan="2"|
|- style="text-align:center;"
|style="background-color:#F5FFFA"|
|style="background-color:#F5FFFA"|LOP-G
|style="background-color:#F5FFFA"|Луна
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|style="text-align:left; background-color:#F5FFFA"|2024 (план)
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|- class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDiv2" style="text-align:center;"
|colspan="7"|
|
|
|- style="text-align:center;"
| style="background-color:#F5FFFA" |
| style="background-color:#F5FFFA" |РОСС
| style="background-color:#F5FFFA" |Земля
| style="background-color:#F5FFFA" |?
| style="background-color:#F5FFFA" |3
| style="text-align:left; background-color:#F5FFFA" |2025 (план)
| style="background-color:#F5FFFA" |0
| style="background-color:#F5FFFA" |0
| style="background-color:#F5FFFA" |0
| style="background-color:#F5FFFA" |0
| style="background-color:#F5FFFA" |0
| style="background-color:#F5FFFA" |?
| style="background-color:#F5FFFA" |?
|- class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDiv2" style="text-align:center;"
|colspan="7"|
|
|
| —
|colspan="2"|
|- style="text-align:center;"
|style="background-color:#F5FFFA"|
|style="background-color:#F5FFFA"|Аксиом
|style="background-color:#F5FFFA"|Земля
|style="background-color:#F5FFFA"|3-4
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|style="text-align:left; background-color:#F5FFFA"|2028 (план)
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|- class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDiv2" style="text-align:center;"
|colspan="7"|
|
|
| —
|colspan="2"|
|- style="text-align:center;"
|style="background-color:#F5FFFA"|
|style="background-color:#F5FFFA"|ИКС
|style="background-color:#F5FFFA"|Земля
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|style="text-align:left; background-color:#F5FFFA"|2030 (план)
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|- class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDiv2" style="text-align:center;"
|colspan="7"|
|
|
| —
|colspan="2"|
|- style="text-align:center;"
|style="background-color:#F5FFFA"|
|style="background-color:#F5FFFA"|Орбитальный риф
|style="background-color:#F5FFFA"|Земля
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|style="background-color:#F5FFFA"|10
|style="text-align:left; background-color:#F5FFFA"|2025-2030 (план)
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|0
|style="background-color:#F5FFFA"|?
|style="background-color:#F5FFFA"|830
|- class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myDiv2" style="text-align:center;"
|colspan="7"|
|
|
| —
|colspan="2"|
}

Примечания 
 Комментарии

 Использованные источники

Литература 

 
 Haeuplik-Meusburger: Architecture for Astronauts — An Activity based Approach. Springer Praxis Books, 2011, .

Ссылки 
 Read Congressional Research Service (CRS) Reports regarding Space Stations
 [news: sci.space.station Space Station Newsgroup — sci.space.station]
 List of Science Fiction Space Stations